Paludestrema bottimeri är en snäckart som beskrevs av Walker 1925. Paludestrema bottimeri ingår i släktet Paludestrema och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
bottimeri